Le terme chantier peut désigner : 
 un chantier dans le domaine du bâtiment, voir aussi Construction ;
 un chantier naval pour la construction de navires ;
 un chantier nature, chantier de restauration de la nature fait par des bénévoles et/ou volontaires.
 un chantier, outil pour poser les tonneaux : glossaire de la viticulture ;
 un roman de Stephen King paru en 1981 : Chantier  ;
 un spectacle de danse : Chantier-Musil ;
 un chantier est une opération tendant à discréditer une personne en matière de police ou de justice.

Notes et références